Виктор Алексеевич Хайдуров — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1931 году в Янгиюле (Ташкентская область, Узбекистан). Член КПСС с 1960 года. Окончил Ташкентский сельскохозяйственный институт.

С 1949 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1949-1965 гг. — агроном-хлопковод в Мирзачуле, управляющий отделением, директор совхоза «Баяут». С 1965 года — заведующий отдела Сырдарьинского обкома КПСС по сельскому хозяйству, первый заместитель председателя, председатель Сырдарьинского облисполкома, с 1974 по 1984 год — первый секретарь Сырдарьинского обкома КПСС, с 1984 года председатель Комитета народного контроля Узбекской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 9-го, 10-го, 11-го созывов.

Умер 3 ноября в 2014 году в Москве.

Ссылки 
 Хайдуров
 Хайдуров
 ГА РФ Р7523 105 152 «Указы Президиума Верховного Совета СССР, принятые с 26 по 27 августа 1971 года, и материалы к ним /к протоколу № 14/ с № 2075-VIII по № 2078-VIII. Том 7»

Выпускники Ташкентского сельскохозяйственного института
Председатели Сырдарьинского облисполкома
Первые секретари Сырдарьинского обкома КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС